Andrzej Popławski – ur. 1941 r., polski operator filmowy
 Abel (imię świeckie Andrzej Popławski) – ur. 1958 r., polski duchowny prawosławny
 Andrzej Popławski – niepełnosprawny lekkoatleta,paraolimpijczyk